

Informatica 
 Rabbit – nella sicurezza informatica indica un tipo di malware
 Rabbit – cifrario

Altro 
 Isola Rabbit – isola nel golfo di Spencer, Australia
 Rabbit – giocattolo sessuale
 Wacey Rabbit – hockeista canadese